Lalou est un patronyme porté par différentes personnalités :

Anne Lalou (née en 1963), femme d'affaires française ;
Charles Lalou (1841-1918), industriel et homme politique français ;
 René Lalou, fils du précédent, avocat et homme d'affaires français ;
 René Lalou, enseignant et écrivain français ;
 Marcelle Lalou (1890-1967), tibétologue française ;
Frank Lalou (né en 1958), écrivain, illustrateur et calligraphe français.

Prénom 

 Lalou Roucayrol (né en 1964), navigateur français.

Voir aussi 

 

Homonymie de patronyme